Уа́йлд, Уа́йльд (, , ) — английская фамилия.

 Уайлд, Вик (род. 1986) — российский сноубордист.
 Уайлд, Генри (1872—1912) — старший офицер лайнера «Титаник».
 Уайлд, Грегг (род. 1991) — шотландский футболист.
 Уайлд, Джек (1952—2006) — британский актёр и певец.
  (1923—2008) — австралийский радиоастроном.
 Уайлд, Джонатан (1683—1725) — английский мошенник.
 Уайлд, Кеннет (1926—2003) — английский шахматный журналист и историк.
 Уайлд, Ким (род. 1960) — английская певица.
 Уайлд, Оливия (род. 1984) — американская актриса.
 Уайльд, Оскар (1854—1900) — ирландский поэт, драматург, писатель, эссеист.
 Уайлд, Ульрих (род. 1969) — американский музыкальный продюсер и звукорежиссёр.
 Уайлд, Фрэнк (1873—1939) — британский полярный исследователь.
 Уайльд, Хосе Антонио (1813—1885) — аргентинский писатель и медик.
 Уайлд, Эрл (1915—2010) — американский композитор и пианист.

 Псевдоним
 Уайлд, Габриэлла (род. 1989) — псевдоним английской актрисы и модели Габриэллы Анструтер-Гаф-Калторп.
 Джейн Уайлд (род. 1998) — американская порноактриса.
 Мишель Уайлд (род. 1980) — псевдоним венгерской актрисы и порноактрисы Каталин Вад.
 Тейлор Уайлд (род. 1986) — псевдоним канадского рестлера Шантель Малавски.
 Шэрон Уайлд (род. 1979) — псевдоним чешской порноактрисы Шарки Матрасовой.

 Другое 
 «Уайльд» — художественный фильм 1997 года об Оскаре Уайльде.
 Уайльд — большой древний ударный кратер на экваторе обратной стороны Луны.

См. также 
 Уайлд-Райс — тауншип
 Уайлд-Хорс — остров
 Уайлд-кард — особое спортивное приглашение